«Salvatore» () — песня американской певицы Ланы Дель Рей с четвёртого студийного альбома Honeymoon. Авторами трека являются Дель Рей и её частый соавтор Рик Ноуэлс; продюсерами выступили сама исполнительница, Ноуэлс и Киерон Мэнзиес. Премьера трека состоялась 15 сентября 2015 года в эфире программы  на радио Beats Radio 1. Песня была описана, как „вдохновлённая старым миром“, а также как „итальянская серенада“.

Создание и релиз

Реакция критиков 
Песня получила критическое признание от критика с сайта Radio.com, который похвалил вокальное исполнение Дель Рей и сказал: «У „Salvatore“ есть свой, почти одурманивающий стиль. Это медленный трек по сравнению со многими из тех, которые певица уже выпустила с альбома. Но он поддерживает общий темный почти мрачный марш альбома к какому-то судьбоносному концу».

Участники записи 
Данные взяты из буклета альбома Honeymoon.

 Лана Дель Рей — вокал, автор, продюсер
 Рик Ноуэлс — автор, продюсер, меллотрон, бас, клавишные, струнные, электро- и акустическая гитары, пианино, перкуссия 
 Киерон Мэнзис — продюсер, сведение, запись, звукорежиссёр, перкуссия 
 Патрик Уоррен — оркестровка
 Тревор Ясуда — звукорежиссёр, дополнительная запись 
 Крис Гарсия — звукорежиссёр, дополнительная запись 
 Фил Джоли — ассистент звукорежиссёра 
 Ирис София – ассистент звукорежиссёра
 Брайан Гриффин — ударные, перкуссия
 Трек записан и сведен на студии Electric Lady Studios, Нью-Йорк, США
 Мастеринг произведен Адамом Аяном на студии Gateway Mastering, Портленд, штат Мэн, США

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Ланы Дель Рей
Песни на английском языке
Песни, написанные Ланой Дель Рей
Песни, спродюсированные Риком Ноуэлсом